Howe peut désigner :

Toponyme 
 Howe, une localité de l'Indiana, aux États-Unis ;
 Howe, ville américaine située en Oklahoma ;
 Howe, une ville du comté de Grayson, au Texas, aux États-Unis ;
 Baie Howe (Howe Sound) en Colombie-Britannique au Canada ;
 Cap Howe en Australie ;
 Fort Howe, un fort du Canada;
 Île Howe, île française de l'océan Indien ;
 Île Lord Howe, île à l'est de l'Australie ;
 voir aussi 
 Plateau de Lord Howe, plateau sous-marin s'étendant du sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie au plateau Challenger à l'ouest de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme   
  
 Andrew Howe (né en 1985), athlète italien ;
 Clarence Decatur Howe (1886-1960), homme politique canadien ;
 David J. Howe (né en 1961), écrivain et journaliste britannique ;
 Desson Howe (1958-), critique de cinéma, homme politique et journaliste américain ;
 Dylan Howe (né en 1969), musicien britannique, fils de Steve Howe ;
 Elspeth Howe (1932-2022), pair à vie britannique ;
 Fanny Howe (née en 1940), poétesse et romancière américaine ;
 Fred Howe (1912-1984), footballeur anglais ;
 Frederic C. Howe (1867-1940), homme politique américain ;
 Geoffrey Howe (1926-2015), homme politique britannique ;
 Gordie Howe (1928-2016), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Greg Howe (né en 1963), guitariste américain ;
 J.A. Howe (1889-1962), réalisateur et scénariste américain ;  
 John Howe (né en 1957), illustrateur canadien ;
 Julia Ward Howe (1819-1910), militante abolitionniste et poétesse américaine ;
 Louis McHenry Howe (1871-1936), conseiller du président américain Franklin Roosevelt ;
 Margaret Howe (1897-1989), joueuse de squash américaine ;
 Marie Jenney Howe (1870-1934), autrice et féministe américaine ;
 Mark Howe (né en 1955), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Marty Howe (né en 1954), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Melodie Johnson Howe (née en 1943), actrice et autrice de romans policiers américaine ;
 Paul Howe (1965-), nageur britannique ;
 Richard Howe (1726-1799), amiral britannique ;
 Robert Howe (1732-1786), général américain ;
 Robert Howe (1925-2004), joueur de tennis australien ;
 Samuel Gridley Howe (1801-1876), abolitionniste américain ;
 Stephanie Howe (née en 1983), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Steve Howe (né en 1947), guitariste britannique ;
 Syd Howe (1911-1976), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Timothy O. Howe (1816-1883), homme politique américain ;
 Vic Howe (1929-2015),  joueur de hockey sur glace canadien ;
Virgil Howe (1975-2017), musicien britannique, fils de Steve Howe ;
 William Henry Howe (1846-1929), peintre américain.
 William Howe De Lancey (1778-1815), militaire britannique ayant servi durant les guerres napoléoniennes. 
 William Howe (1803-1852), inventeur américain.
 William Howe (1729-1784), général anglais.

Divers 
Anderson Bruford Wakeman Howe, supergroupe britannique de rock, formé d'ancien membre de Yes.
Talève de Lord Howe, oiseau disparu ;
Trophée Gordie-Howe, ancien trophée remis annuellement au meilleur joueur de hockey sur glace de la saison dans l'Association mondiale de hockey.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme